Braun Sándor (19. század) orvos
 Braun Sándor (1866–1920) újságíró, a Budapesti Napló, majd A Nap szerkesztője